Orljanka () ist der Name folgender Ortschaften

in Russland:

 Orljanka (Konyschowka), eine Siedlung im Konyschowski rajon in der Oblast Kursk
 Orljanka (Fatesch), eine Siedlung im Fateschski rajon in der Oblast Kursk

in der Ukraine:
 Orljanka (Saky), Dorf im Rajon Saky in der Autonomen Republik Krim
 Orljanka (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk in der Oblast Charkiw